Зали́в Большо́е Оне́го — крупный залив в северо-западной части Онежского озера на территории Республики Карелия.

Берега залива высокие, поросшие смешанным лесом. На западной стороне залива находятся Ивановские острова, отделяющие залив от Петрозаводской губы, на восточной стороне — вход в Кижские шхеры (остров Большой Климецкий). 

Наиболее значительные губы залива Большое Онего:
 Кондопожская губа — площадь 252 км² (на берегу губы расположен город Кондопога),
 Уницкая губа — площадь 160 км² (глубины 10—20 м, большое количество островов)
 Большая Лижемская губа (Чогра) — площадь 105 км² (глубины 20—60 м, острова: Большой Туль, Кальк, Высокий, Долгий, Лукин, Фомкин, Попов, Соня)
 Илем-Горская губа — площадь 36 км² (глубины 10—40 м, острова: Сярь, Илем, Конец)

Литература 
 
 Лимнологические исследования на заливе Онежского озера Большое Онего / Под ред. Г. Г. Винберга. — Л.: ЗИН АН СССР, 1982. — 212 с.

Ссылки 
 Лоция Онежского озера
 

Заливы Карелии
Заливы Онежского озера